Это список станций метрополитена Хельсинки — системы линий метрополитена в столице Финляндии Хельсинки.

Линии и станции

Руохолахти — Итякескус 
 «Руохолахти» (, )
 открыта 16 августа 1993 года

 «Камппи» (, )
 открыта 1 марта 1983 года

 «Раутатиентори» (, )
 открыта 1 июля 1982 года (работа в час пик), с 3 августа 1982 года работа с утра до ночи

 «Кайсаниеми» (, )
 открыта 1 марта 1995 года

 «Хаканиеми» (, )
 открыта 1 июня 1982 года (работа в час пик), с 3 августа 1982 года работа с утра до ночи

 «Сёрняйнен» (, )
 открыта 1 сентября 1984 года

 «Каласатама» (, )
 открыта 1 января 2007 года

 «Кулосаари» (, )
 открыта 1 июня 1982 года (работа в час пик), с 3 августа 1982 года, работа с утра до ночи.

 «Херттониеми» (, )
 открыта 1 июня 1982 года (работа в час пик), с 3 августа 1982 года, работа с утра до ночи.

 «Сийлитие» (, )
 открыта 1 июня 1982 года (работа в час пик), с 3 августа 1982 года, работа с утра до ночи.

 «Итякескус» (, )
 открыта 1 июня 1982 года (работа в час пик), с 3 августа 1982 года, работа с утра до ночи.

Итякескус — Меллунмяки (северный участок) 
 «Итякескус» (, )
 открыта 1 июня 1982 года (работа в час пик), с 3 августа 1982 года работа с утра до ночи

 «Мюллюпуро» (, )
 открыта 21 октября 1986 года

 «Контула» (, )
 открыта 21 октября 1986 года

 «Меллунмяки» (, )
 открыта 1 сентября 1989 года

Итякескус — Вуосаари (восточный участок) 
 «Итякескус» (, )
 открыта 1 июня 1982 года (работа в час пик), с 3 августа 1982 года работа с утра до ночи

 «Пуотила» (, )
 открыта 31 августа 1998 года

 «Растила» (, )
 открыта 31 августа 1998 года

 «Вуосаари» (, )
 открыта 31 августа 1998 года

Руохолахти — Кивенлахти (западный участок, Länsimetro) 
От Руохолахти на запад:

 «Лауттасаари» (, ) открыта 18 ноября 2017
 «Койвусаари» (, ) открыта 18 ноября 2017 
 «Кейланиеми» (, ) открыта 18 ноября 2017
 «Университет Аалто» (, ) открыта 18 ноября 2017 
 «Тапиола» (, ) открыта 18 ноября 2017
 «Урхейлупуисто» (, ) открыта 18 ноября 2017
 «Нииттюкумпу»  () () открыта 18 ноября 2017
 «Матинкюля» (, ) открыта 18 ноября 2017
 Финноо (, ) открыта 3 декабря 2022
 Каитаа (, ) открыта 3 декабря 2022 года
 Соукка (, ) открыта 3 декабря 2022 года
 Эспоонлахти (, ) открыта 3 декабря 2022 года
 Кивенлахти (, ) открыта 3 декабря 2022 года

 Строящиеся и запланированные станции 

 Восточный участок (Itämetro) 

Будет проведён от станции Меллунмяки. Начать строительство планируется не раньше 2030 года.

 «Лянсисалми» (, ) будет располагаться в городе Вантаа
 «Салленкаллио» (, ) 
«Эстерсундом» () 
 «Сакаринмяки» () 
 «Майвик»'' () будет располагаться в общине Сипоо

См. также 
 Список депо метрополитена Хельсинки

Примечания

Ссылки 
 Метрополитен Хельсинки на сайте urbanrail.net 

Хельсинки